Kusmenky (ukrainisch ; russische Entsprechung Kusmenki/Кузьменки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Kusmenky (Horischni Plawni), Dorf in der Oblast Poltawa, Stadtkreis von Horischni Plawni
 Kusmenky (Myrhorod), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod
 Kusmenky (Reschetyliwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka